WINS puede referirse a:

 Windows Internet Naming Service, servidor de nombres de Microsoft para NetBIOS; o
 WINS (AM), radioemisora ubicada en Nueva York, Estados Unidos.